Kameroense parlementsverkiezingen kan verwijzen naar:

Kameroense parlementsverkiezingen (1964)
Kameroense parlementsverkiezingen (1970)
Kameroense parlementsverkiezingen (1973)
Kameroense parlementsverkiezingen (1978)
Kameroense parlementsverkiezingen (1983)
Kameroense parlementsverkiezingen (1988)
Kameroense parlementsverkiezingen (1992)
Kameroense parlementsverkiezingen (1997)
Kameroense parlementsverkiezingen (2002)
Kameroense parlementsverkiezingen (2007)
Kameroense parlementsverkiezingen (2013)
Kameroense parlementsverkiezingen (2020)

Zie ook
Kameroense presidentsverkiezingen